Финал Клубного чемпионата мира по футболу 2021 года — финальный матч Клубного чемпионата мира по футболу 2021, который прошёл в ОАЭ. Этот финал стал восемнадцатым финалом Клубного чемпионата мира по футболу: турнира, организуемого под эгидой ФИФА между победителями клубных турниров каждой из шести конфедераций и победителем чемпионата страны-хозяйки.

Финал был разыгран между английским «Челси», в качестве победителя Лиги чемпионов УЕФА 2020/21, и бразильским клубом «Палмейрас», представляющим КОНМЕБОЛ как обладатель Кубка Либертадорес 2021. Матч прошёл в Абу-Даби на стадионе «Мухаммад ибн Заид» 12 февраля 2022 года.

Первоначально проведение финала планировалось на декабрь 2021 года в Японии, но из-за влияния пандемии COVID-19 на расписание континентальных клубных соревнований, ФИФА решила перенести встречу на февраль 2022 года.

Путь к финалу

Матч

Примечания

Ссылки 
 Турнир на официальном сайте ФИФА

2022 год в футболе
2021
Международные соревнования по футболу в ОАЭ
События 12 февраля
февраль 2022 года
Спорт в ОАЭ в 2022 году
Спорт в Англии в 2022 году
Спорт в Бразилии в 2022 году